Adrián Castro puede referirse a:

 Adrián Castro Sánchez (n. 1993), jugador de fútbol sala español;
 Adrián Castro Mesa (n. 1998), futbolista español.